A Pair of Queens – cortometraggio del 1903 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
A Pair of Queens – cortometraggio del 1914 prodotto dalla University Films
A Pair of Queens – cortometraggio del 1915 diretto da George D. Baker